Грешем або Грешам () — англомовне прізвище і топонім.

Прізвище

 Волтер Квінтін Грешам (; 17 березня 1832 — 28 травня 1895) — американський політик, тридцять третій державний секретар США, 35-й міністр фінансів США.
 Томас Грешем () (1519—21 листопада 1579) — британський купець і фінансист.

Топонім

Грешем — місто, штат Орегон
 Грешем — селище, штат Небраска
 Грешем — селище, штат Вісконсин

Інше
 Грешем-коледж () — коледж в Голборні, в центральном Лондоні.